Луи́ Лора́н Саа́ (; род. 8 августа 1978, Париж, Франция) — французский футболист гваделупского происхождения, нападающий. Автор самого быстрого гола в истории финалов Кубка Англии.

Клубная карьера

Метц 
Саа начал свою карьеру в «Метце» в 1995 году, а в старшую команду попал в 1997 году. Позже он отправился в аренду в «Ньюкасл Юнайтед» в январе 1999 года, забив в чемпионате один раз против «Ковентри Сити» и сыграл в общей сложности 11 матчей, также забив один раз на пути клуба к финалу Кубка Англии 1999 года, в пятом раунде в матче против «Блэкберн Роверс». Саа, однако, не был включён в состав в финальном матче тренером Руудом Гуллитом. В завершении сезона 1998/99, он вернулся в «Метц», где он забил 5 голов в 47 матчах за двухлетний период в клубе.

Личная жизнь 
Родители Саа родились на острове Гваделупа (департамент Франции), где его бабушка и дедушка остаются и по сей день. У него есть младшая сестра и младший брат.

Достижения

Командные 
  Фулхэм
 Чемпион Первого дивизиона Футбольной лиги: 2000/01

  Манчестер Юнайтед
 Чемпион Премьер-лиги (2): 2006/07, 2007/08
 Обладатель Кубка Англии: 2004
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2006
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2008

  Сборная Франции
 Вице-чемпион мира 2006 года

Личные 
  Фулхэм
 Лучший бомбардир Первого дивизиона Футбольной лиги: 2001

Статистика выступлений

Факты 
 5 февраля 2011 года Саа забил 4 мяча в ворота «Блэкпула» («Эвертон» победил 5:3). Это был первый покер Луи в Премьер-лиге, он стал вторым французом после Тьерри Анри, сумевшим забить в Премьер-лиге 4 мяча в одной игре.
 Спустя несколько недель, 28 февраля, Саа потерял управление автомобилем «Ferrari» и врезался в ограждение дороги. Футболист был в машине один и не получил повреждений, не став прибегать к услугам врачей. Примечательно, что инцидент произошёл на дороге A538 Altrincham Road, недалеко от туннеля, в котором разбил свою машину в январе 2009 года Криштиану Роналду.
 Объявил о завершении карьеры 8 августа 2013 года в день своего 35-летия.

Примечания

Ссылки 

 Профиль футболиста на официальном сайте английской Премьер-лиги

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Мец»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Фулхэм»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Лацио»